Бро́цены () — топоним в Латвии:

 Броцены — город в Салдусском крае, центр бывшего Броценского края.
 Броцены — железнодорожная станция в одноимённом городе, на линии Елгава — Лиепая.
 «Броцены» — латвийский мужской баскетбольный клуб.
 Броцены — вариант названия населённого пункта Клекери в Вецпиебалгском крае.